Jutterström kan avse:

Christina Jutterström (1940–), en svensk journalist
Stig Jutterström (1938–), en svensk journalist
Thomas Jutterström (1944–), en svensk jazzmusiker